Hillen bezeichnet:

 Hillen (Recklinghausen), Stadtteil von Recklinghausen

Hillen bzw. Hillén ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Hillen (* 1968), deutscher Schriftsteller
 Carl-Hermann Schulte-Hillen (1929–2017), deutscher Jurist
 Elsemieke Hillen (* 1959), niederländische Hockeyspielerin
 Fritjof Hillén (1893–1977), schwedischer Fußballspieler
 Gerd Hillen (1935–2022), deutscher Germanist
 Gerd Schulte-Hillen (1940–2021), deutscher Manager
 Hans Hillen (* 1947), niederländischer Politiker des Christen Democratisch Appèl (CDA)
 Hans Jürgen Hillen (1927–2021), deutscher Klassischer Philologe und Übersetzer
 Irene Schulte-Hillen (1948–2023), deutsche Stiftungsfunktionärin
 Jack Hillen (* 1986), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Johann Peter Hillen (1832–1911), deutscher Theologe

 Rio Hillen (* 2003), niederländisch-brasilianischer Fußballspieler
 Solomon Hillen (1810–1873), US-amerikanischer Politiker (Maryland)
 Wolf-Jochen Schulte-Hillen (* 1944), deutscher Mittelstrecken- und Crossläufer
 Wolfgang Hillen (1948–2010), deutscher Mikrobiologe